Eden Valley kan syfta på följande platser:

Australien 

 Eden Valley (ort i Australien), South Australia, Barossa,

Storbritannien 

 Vale of Eden, dal, England,

USA 

 Eden Valley, Minnesota, ort, Meeker County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar